El término basta puede hacer referencia a:
 Basta de todo, programa radial.
 Basta, álbum de Quilapayún.
 Tutti frutti, juego de lápiz y papel.
 Prunus dulcis, nombre común que recibe esta planta.